"Direto e Reto Sempre" é o último single do nono álbum de estúdio da banda Charlie Brown Jr., A música faz parte do CD Ritmo, Ritual e Responsa. Esteve presente na trilha sonora do filme O Magnata.

Canções gravadas por Charlie Brown Jr.
Singles de 2009
Canções de pop rock